Ліндсі Девенпорт була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Світлана Кузнецова.

Кузнецова потім виграла титул, перемігши у фіналі Маріон Бартолі з рахунком 7–5, 6–2.

Сіяні гравчині 
Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Примітки

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

Commonwealth Bank Tennis Classic
2006